Augy (Aisne)
 Augy (Yonne)